O nome Nana foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Furacão Nana (1990) - furacão de categoria 1 a nordeste das Grandes Antilhas. Como se manteve distante da costa, não provocou imapctos.
 Tempestade tropical Nana (2008) - tempestade tropical no Atlântico norte central. Sem impactos.

Desambiguação